Willem Maris (kunstschilder) (1844-1910), een Nederlands kunstschilder
 Willem Matthijs Maris (1872-1929), Nederlands tekenaar
 Willem Maris (tennisser) (1939-2010), een Nederlands tennisinternational en zakenman (Philips, ASML)